Александрија () је општина у Грчкој. По подацима из 2011. године број становника у општини је био 41.570. Административни центар је град Гида.

Становништво

Референце

Спољашње везе 

Округ Иматија
Општине у Грчкој